UFC Fight Night: Grasso vs. Araujo, также известный как UFC Fight Night 212 или UFC on ESPN+ 70 или UFC Vegas 62 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 15 октября 2022 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Алекса Грассо победила Вивиани Араужу единогласным решением судей. В соглавном бою Джонатан Мартинес победил Каба Свонсона техническим нокаутом во 2-м раунде.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в среднем весе между Джаредом Каннонье (#2 в рейтинге) и Шоном Стриклендом (#7 в рейтинге). Однако, 30 августа стало известно, что Стрикленд не сможет участвовать в турнире из-за инфекции пальца, которая требует проведения операции. В итоге, этот поединок был переназначен и возглавит другой турнир, который пройдёт 17 декабря. 

В качестве нового заглавного события был назначен бой в женском наилегчайшем весе между Алексой Грассо (#5 в рейтинге) и Вивиани Араужу (#6 в рейтинге). Ранее поединок между ними уже дважды был запланирован и оба раза отменялся по разным причинам. Первый раз - в январе 2022 года на турнире UFC 270 (отмена боя из-за травмы у Араужу), второй - в августе 2022 года на турнире UFC on ESPN: Вера vs. Крус (отмена боя из-за визовых проблем у Грассо).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Си Джей Вергара не смог уложиться в лимит наилегчайшего веса и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Душко Тодорович vs. Джордан Райт
 Выступление вечера: Джонатан Мартинес и Татсуро Таира

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night